Tschapajewo () ist der Name von Orten in Kasachstan und Russland:

in Kasachstan:
 Tschapajewo (Kasachstan)

in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Tschapajewo (Kaliningrad, Moskau) im Moskauer Rajon von Kaliningrad, Oblast Kaliningrad (Prappeln, Kreis/Stadt Königsberg, Ostpreußen)
 Tschapajewo (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk (Schlauthienen, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Tschapajewo (Kaliningrad, Nesterow) im Rajon Nesterow (Wabbeln, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)
 Tschapajewo im Rajon Neman (Tuszainen, 1928–1946 Tussainen, Kreis Tilsit-Ragnit/Ostpreußen)